Bidgood ist der Familienname folgender Personen:

 James Bidgood (1933–2022), US-amerikanischer Kostümbildner, Fotograf und Filmemacher
 Roger Bidgood (* 1964), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Bidgood (1858–1925), britischer Dirigent und Komponist